Carl DeLuna – criminale statunitense di origini italiane
 Kat DeLuna – cantautrice statunitense di origini dominicane
 Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor – cardinale aragonese che divenne antipapa Benedetto XIII
 Rubén Blades Bellido de Luna – cantautore, attore e politico panamense

Altro 
 336465 Deluna – asteroide della fascia principale
 Kalimba de Luna – brano musicale del 1984

Pagine correlate 
Giovanni de Luna